Талицкий сельский округ

Кировская область 

 Талицкий сельский округ Фалёнского района (до 2020 года)

Московская область 

 Талицкий сельский округ Пушкинского района (1994—2006)

Тверская область 

 Талицкий сельский округ Селижаровского района (до 2005 года)